

Patronyme 
 
 Enrico Degano (1976-), coureur cycliste italien ;
 Marino Degano (1960-), auteur, dessinateur de presse et illustrateur italien.

Toponyme 
 Degano, torrent italien de la province du Frioul-Vénétie julienne.